Денис Кудла (; род. 17 августа 1992 года , Украина) — американский профессиональный теннисист

Общая информация 
Денис младший из двух сыновей Владимира (архитектор) и Люси (домохозяйка) Кудла, его брата зовут Никита. Родился в столице Украины  — Киеве и в возрасте одного года с семьей переехал в США в город Фэрфакс.

Кудла начал заниматься теннисом в 7 лет. Денис считает своим любимым покрытием хард.

Спортивная карьера 
Кудла впервые появился на соревнованиях основного тура ATP в августе 2008 года меньше чем за неделю до своего 16-ти летия. Он сыграл в первом раунде парного розыгрыше турнира Вашингтоне. В мае 2010 года Денис выиграл первые в карьере турниры из серии «фьючерс» в парном разряде. В июле того же года он дебютировал в одиночных соревнованиях АТП, сыграв на турнире в Ньюпорте, где прошёл во второй раунд. В августе находясь по возрасту ещё в юниорах Кудла смог выйти в финал юношеского розыгрыша Открытого чемпионата США, где проиграл соотечественнику Джеку Соку. Первый титул на «фьючерсах» в одиночном разряде он завоевывает в октябре 2010 года.

В июле 2011 года Кудла смог выйти в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, обыграв довольно известных теннисистов: Иво Карловича и Григора Димитрова. В начале октября того же года он выиграл второй в карьере одиночный «фьючерс». В январе 2012 года, пройдя квалификационный отбор Открытого чемпионата Австралии, Денис дебютировал в основных одиночных соревнованиях из серии Большого шлема. В первом раунде того турнира он проиграл в четырёх сетах немцу Томми Хаасу. В июле 2012 года Кудла победил на первом в карьере турнире серии «челленджер», проводившимся в Лексингтоне. В августе он принял участие в Открытом чемпионате США, где в первом раунде проиграл испанцу Марселю Гранольерсу. В ноябре Кудла выиграл ещё один «челленджер», проходивший в Шарлотсвилле.

В мае 2013 года Кудла выиграл грунтовый в «челленджер» Таллахасси. Он смог квалифицироваться на Открытый чемпионат Франции, где в первом раунде уступил Яну Гайеку. В июне он удачно для себя выступил на турнире в Лондоне, сумев пройти в четвертьфинал. Пройдя затем через квалификацию на Уимблдонский турнир, Кудла по итогу прошёл на нём в стадию второго раунда. После Уимблдона он впервые вошёл в Топ-100 мирового рейтинга. На Открытом чемпионате США Кудла также вышел во второй раунд.

На Открытый чемпионат Австралии 2014 года Кудле пришлось пробиваться через квалификацию, с чем он смог справиться, но уже в первом раунде проиграл Флориану Майеру. Следующий раз в основные соревнования Большого шлема он пробивается на Уимблдоне, где во втором раунде проигрывает Кэю Нисикори. В начале июля Кудла сделал победный дубль на «челленджере» в Уиннетке, выиграв одиночные и парные соревнования. На Открытом чемпионате 2015 года американский теннисист в первом раунде проиграл № 14 в мире на тот момент Фелисиано Лопесу в тяжелом пятисетовом поединке (6-3, 2-6, 6-4, 2-6, 8-10). В июне он смог выиграть «челленджер» в Илкли. После этого Кудла неплохо выступил на Уимблдонском турнире. Начав его в статусе 105-й ракетки мира, он смог обыграть трёх теннисистов из Топ-100: Пабло Куэваса, Александра Зверева,Сантьяго Хиральдо и впервые вышел в четвёртый раунд Большого шлема. Путь в четвертьфинал Денису закрыл № 9 в мире Марин Чилич. Через некоторое время после Уимблдона на турнире в Атланте Кудла смог впервые выйти в полуфинал турнира АТП. На Открытом чемпионате США он проиграл на старте. По итогам сезона 2015 года Кудла занял 69-е место в одиночном рейтинге.

На Австралийском чемпионате 2016 года Денис выбыл во втором раунде. К майскому Ролан Гарросу, где он проиграл в первом раунде, Кудла смог подняться в рейтинге до 53-го места. Уимблдон также завершился для представителя США в первом раунде. Летом он покинул Топ-100 мирового рейтинга. В августе он принял участие на Олимпийских играх, который проводились в Рио-де-Жанейро. В первом раунде Олимпийского турнира Кудла проиграл словаку Андрею Мартину. Также на старте он выбывает и из розыгрыша Открытого чемпионата США.

На Открытом чемпионате США 2019 года дошёл до третьего раунда, но проиграл Новаку Джоковичу в трёх сетах.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (7)

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года